Ərəbşahverdi – centro abitato del distretto di Göyçay, in Azerbaigian
 Ərəbşahverdi – centro abitato del distretto di Qobustan, in Azerbaigian